О́фис может означать:
 Офис — контора, помещение или представительство какой-либо компании.
 «Офис» — британский комедийный телесериал, завоевавший «Золотой Глобус» в 2004 году в номинации «Лучший телесериал — комедия или мюзикл».
 «Офис» — американский телесериал по мотивам одноимённого британского сериала. Премия «Эмми» 2006 года в номинации «Лучший комедийный сериал».
 Офисный пакет — набор приложений, предназначенных для обработки электронной документации на персональном компьютере.
 LibreOffice — свободный офисный пакет с открытым исходным кодом, ответвление OpenOffice.org.
 Microsoft Office — проприетарный офисный пакет корпорации Microsoft.
 OpenOffice.org — свободный офисный пакет с открытым исходным кодом.
 StarOffice (после 2010 года — Oracle Open Office) — проприетарный офисный пакет корпорации Oracle (ранее Sun Microsystems).